Weisskopf (aussi : Weißkopf) est un nom propre.

Patronyme 
 Gustav Weißkopf (1874–1927), pionnier allemand de l’aviation ;
 Victor Weisskopf (1908–2002), physicien américain d’origine autrichienne.

Voir aussi 
 Weiskopf

Homonymie